Naselja u BiH:
 Melina (Banja Luka, BiH), naselje u općini Banja Luka
 Melina (Dobretići, BiH), naselje u općini Dobretići